Alen Halilović – calciatore croato
 Denis Halilović – calciatore sloveno
 Sulejman Halilović – ex calciatore jugoslavo